То́ни А́нттила (; ) — финский кёрлингист.

В составе мужской сборной Финляндии участник двух  (лучший результат — десятое место в ). Двукратный .

Достижения 
 : золото (2010—2011, 2012—2013), серебро (2009—2010), бронза (2011—2012, 2015—2016, 2016—2017, 2017—2018).
 : бронза (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Кёрлингом начал заниматься в 2006 году, в возрасте 20 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу